Llista dels 236 municipis del departament francès de l'Alta Còrsega (2B).

</small>

Alta Còrsega
Alta Còrsega